Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1942 го́да () — 21-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Турнир проходил в условиях немецкой оккупации.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Шяуляй»

Группа «Паневежис»

Группа «Судавия»

Группа «Укмерге» 
Перкунас

Группа «Жемайтия»

Финальный турнир

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1942 году
1942 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу